Gervaise – forma francese femminile del nome proprio di persona Gervasio
 Gervaise – film di René Clément del 1956
 Claude Gervaise – compositore e gambista francese
 François Armand Gervaise – religioso francese

Pagine correlate
Gervais